Llista d'asteroides del 194001 al 195000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|194001-194100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|194101-194200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|194201-194300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|194301-194400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|194401-194500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|194501-194600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|194601-194700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|194701-194800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|194801-194900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|194901-195000 [ modifica]

|-
|}